Municipio de Money Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Money Creek (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Money Creek (condado de Houston, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Houston.